Claudia Gueli – sciatrice freestyle australiana
 Maurizio Gueli – attore italiano
 Pamela Gueli – calciatrice, giocatrice di calcio a 5 e cantante italiana